Лу́каш Кли́па (; ) — чешский кёрлингист.

В составе мужской сборной Чехии участник , . В составе смешанной сборной Чехии бронзовый призёр . В составе юниорской мужской сборной участник . Двукратный .

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек одного пола) в основном играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза (2019).
 : бронза ().
 : серебро (2017, 2018).
 : золото (2016, 2017), серебро (2014), бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Klípa Lukáš (CC DION) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 Публикации с тэгом «Lukáš Klípa» на сайте Федерации кёрлинга Чехии 
 Team_vedral | Czech Sport Guru 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии